Bitwa o Tarakan (1942) – pierwsza bitwa o Tarakan, stoczona w dniach 11–12 stycznia 1942
 Bitwa o Tarakan (1945) – druga bitwa o Tarakan, stoczona w dniach 1 maja–21 czerwca 1945